

Антропоніми 
Бортке́вич (, , ) — українське, польське, білоруське прізвище. Відомі носії:
 Борткевич Зенон Якович (1937—2010) — радянський ватерполіст, медаліст Олімпійських ігор-1964.
 Борткевич Леонід Леонідович — соліст ВІА «Пісняри», заслужений артист БРСР.
 Борткевич Сергій Едуардович (1877—1952) — український композитор польського походження, піаніст і педагог.
 Ладіслаус Борткевич (1868—1931) — російський економіст і статистик польського походження.